Кубок Чорногорії з футболу 2007–2008 — 2-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чорногорії. Титул вперше здобув Могрен.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 жовтня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 жовтня 2007

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>24 жовтня/7 листопада 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>24 жовтня/28 листопада 2007

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>5/12 грудня 2007

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>2/16 квітня 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чорногорії на soccerway
 Кубок Чорногорії на rsssf 

2007-08
Чорногорія
Чорногорія